Kosihy mohou označovat:
 Kosihy nad Ipľom – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Bátorove Kosihy – obec v okrese Komárno na Slovensku
 Hronské Kosihy – obec v okrese Levice na Slovensku
 Kamenné Kosihy – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Malé Kosihy – obec v okrese Nové Zámky na Slovensku
 Veľké Kosihy – obec v okrese Komárno na Slovensku
 Marcelová (dříve Marcelove Kosihy) – obec v okrese Komárno na Slovensku
 Krátke Kosihy – dnes součást obce Marcelová
 Karancskeszi () – obec v Maďarsku
 Skupina Kosihy-Čaka – archeologická skupina

Podobné názvy 
 Kosihovce – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Kosihovský Kamenný vrch